Casa Cirera, edifici de Sabadell (Vallès Occidental)
 Casa Cirera, edifici de Cardedeu (Vallès Oriental)